Covert Front je herní série flashových point-and-click adventur, kterou vytvořil Mateusz Skutnik a Karol Konwerski. Série sestává ze čtyř dílů, poslední z nich vyšel v roce 2012.

Děj hry
Píše se rok 1904 a začíná první světová válka, bylo uneseno několik vědců, jedním z nich je Karl von Toten, a právě vy jako Agentka Kara ho musíte najít a zajmout jeho únosce.

Díly hry
Covert Front 1: All quiet on the Covert Front (červenec 2007)
Covert Front 2: Station on the Horizon (říjen 2007)
Covert Front 3: Night in Zürich (červenec 2009)
Covert Front 4: Spark of Life (duben 2012)
Zajímavost: názvy jednotlivých dílů jsou inspirovány tituly E. M. Remarqua

Externí odkazy
mateuszskutnik.com – Oficiální stránka autora hry
subportal.xyz – Česká stránka o Covert Front a dalších hrách Mateusze Skutnika
Webové hry
Adventury